Fortuny puede referirse a:

 Palacio Fortuny, edificio gótico ubicado en Venecia, Italia;
 Teatro Fortuny, edificio ubicado en Reus, España;
 Vaso de Fortuny, pieza de cerámica hispano árabe que se encuentra en el Museo del Ermitage de San Petersburgo.
 A Marià Fortuny, monumento escultórico situado en el distrito de Ciutat Vella de Barcelona, España.
 Azulejo Fortuny, cerámica hallada en La Alhambra de Granada.

También es el apellido de varios artistas:

 Mariano Fortuny (1838–1874), pintor español;
 Mariano Fortuny y Madrazo (1871-1949), pintor, grabador, fotógrafo, diseñador textil, diseñador de moda y escenógrafo español hijo del anterior;
 Francisco Fortuny (1865-1942), pintor, dibujante e ilustrador de libros y revistas hispano-argentino.